Gömb, geometriai alakzat

A Gömb, Michael Crichton regénye
A gömb (1998), Barry Levinson filmje